Wagenmeister ist eine Berufsbezeichnung für

 Wagenmeister (Eisenbahn) einen bei Eisenbahnunternehmen eingesetzten Mitarbeiter
 Wagenmeister (Hotel) einen Hotelmitarbeiter in gehobenen und Spitzenhotels
 Wagenmeister (Landsknecht) einen für den Fuhrpark verantwortlichen Soldaten, siehe Landsknecht#Im Regiment